Walram III. ist der Name folgender Personen:

* Walram III. (Limburg) (~1085–1139), Herzog von Limburg und Herzog von Niederlothringen
 Walram III. (Ligny und St. Pol) (Walram III. von Luxemburg; † 1415), Graf von Ligny und Saint-Pol